The Old Fire Horse – cortometraggio del 1914 diretto da Charles H. France
The Old Fire Horse – cortometraggio di animazione del 1939 prodotto dalla Terrytoons